Speedway kan syfta på:

 Speedway – en motorsport
 Speedway Grand Prix – VM-serien i speedway
 Speedway (film) – en amerikansk komedifilm från 1968
 Speedway (soundtrack) – soundtrack till filmen
 Speedway (musikalbum) – Warheads debutalbum, utgivet 1984
 Speedway, Indiana – en ort i Indiana